Aldreu puede referirse a:
 Aldreu (España), aldea española de la parroquia y municipio de Riotorto, provincia de Lugo, Galicia.
 Aldreu (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos, distrito de Braga.